K1 može značiti:

 K1 (tenk)
 Daewoo K1